ZFF steht für:

 ZF Friedrichshafen AG (auch ZF Group; ZF = „Zahnradfabrik“), Sitz in Friedrichshafen, der drittgrößte deutsche Automobilzulieferer
 Zukunftsforum Familie e.V., ein von der Arbeiterwohlfahrt gegründeter familienpolitischer Fachverband
 ZFF 72, Kurzfilmfestival in Zürich
 Zurich Film Festival, eines der wichtigsten, internationalen, jährlich in Zürich stattfindenden Nachwuchsfilmfestivals

ZfF steht für:

 Zeitschrift für das Fürsorgewesen, eine juristische Fachzeitschrift, die sich mit aktuellen fürsorgerechtlichen Themen beschäftigt

ZFF